Burn (альбом Deep Purple) — альбом британського рок-гурту Deep Purple, випущений у 1974 році.
 Burn (альбом Fear Factory) — коцертний міні-альбом гурту Fear Factory, випущений у 1997 році.
 Burn (напій) — енергетичний напій.
 Burn (програма) — безкоштовна програма для запису оптичних дисків.